NLRP6 () — цитозольный белок, Nod-подобный рецептор семейства NALP, продукт гена NLRP6, участвует в регуляции апоптоза и воспаления.

Функции 
Регулирует активность каспазы-1, способствует активации воспалительного фактора транскрипции NF-κB. 

Является рецептором вазопрессина и таким образом участвует в регуляции водно-солевого баланса; играет роль в метаболизме глюкозы и липидов, регуляции апоптоза и клеточного цикла.

Структура 
Зрелый белок состоит из 892 аминокислот, молекулярная масса — 98,8 кДа.  Молекула включает домены DAPIN и NACHT, 5 LRR (лейцин-обогащённых)-повторов и участок связывания АТФ. 

Связывается с адапторным белком PYCARD (ASC) через свой домен DAPIN.

Примечания

Литература 

 

Иммунная система
Внутриклеточные рецепторы